Ucria – comune italiano della città metropolitana di Messina in Sicilia
 Bernardino da Ucria – botanico italiano
 Marianna Ucrìa – film del 1997 diretto da Roberto Faenza
 La lunga vita di Marianna Ucrìa – romanzo di Dacia Maraini
 Barone di Ucria – titolo nobiliare italiano